Waadtländer (frz. Vaudois) bezeichnet:

die Bewohner des Kantons Waadt (frz. Vaud) in der Schweiz
die Waldenser, eine protestantische Kirche

en:Vaudois
fr:Vaudois